Op de 53e vrouweneditie van het Australian Open in 1978 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 25 tot en met 31 december 1978.

Toernooisamenvatting 
Het als eerste geplaatste duo Betsy Nagelsen en Renáta Tomanová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Naoko Satō en Pam Whytcross in twee sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Nagelsen had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjecho-Slowaakse Tomanová twee.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1978